Mozos ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Mozos (* 1959), portugiesischer Filmregisseur
 Vicente Rebollo Mozos (* 1964), spanischer Geistlicher, Bischof von Tarazona